Дида (вратарь) (порт. Nelson de Jesus Silva; 7 октября 1973, Ирара, Баия), более известный как Ди́да (порт. Dida) — бразильский футболист, вратарь клуба «Интернасьонал».
 Дида (нападающий) (порт. Edvaldo Alves de Santa Rosa; 26 марта 1934, Масейо — 17 сентября 2002, Рио-де-Жанейро), более известный под именем Дида (порт. Dida) — бразильский футболист, нападающий, чемпион мира 1958 года.